Der Cazoo World Cup of Darts 2021 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und fand vom 9. bis zum 12. September in der Sparkassen-Arena in Jena statt.

Den Turniersieg sicherte sich das Team aus Schottland, welches im Finale Österreich mit 3:1 gewonnenen Matches bezwang.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. In der ersten Runde wurden dabei ausschließlich Doppel gespielt. Sieger des Spiels war das Team, welchem es zuerst gelang, insgesamt fünf Legs für sich zu entscheiden.

Ab dem Achtelfinale wurden dann zunächst zwei Einzel und – wenn nötig – ein abschließendes Doppel ausgetragen. Jedes gewonnene Match brachte hierbei einen Punkt. Wer die meisten Punkte gewann, zog in die nächste Runde ein.

Im Finale wurden die Anzahl der zu erspielenden Punkte auf 3 erhöht. Zunächst wurden also zwei Einzel ausgetragen, bevor im Doppel bereits ein 3:0-Endstand festgemacht werden konnte. Sollte dies nicht gelingen wurden maximal noch zwei weitere Einzel ausgespielt, bis ein Team die drei Punkte erreichte.

Ab dem Achtelfinale wurde Pro Einzel und Doppel im Modus Best of 7 Legs gespielt.

Teilnehmende Nationen 
Beim World Cup of Darts traten pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielten immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation als Team zusammen. Für Nationen, deren Spieler nicht in der PDC Order of Merit gelistet waren, kamen Qualifikationsturniere zum Einsatz.

Die teilnehmenden Nationen und Spieler wurden am 6. September 2021 von der PDC bekanntgegeben:

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Absagen 
 : Eigentlich hätte Gary Anderson an der Seite von Wright für Schottland spielen sollen. Auf eigenen Wunsch reiste er jedoch weiterhin nicht für Turniere nach Kontinentaleuropa, weshalb Henderson nachrückte.
 : Für das japanische Team war zunächst Toyokazu Shibata vorgesehen. Er stand jedoch nicht auf der offiziellen Teilnehmerliste der PDC.
 : Das kroatische Team konnte nicht am Turnier teilnehmen. Boris Krčmar musste aus gesundheitlichen Gründen absagen.
 : Eigentlich hätte ein Neuseeländisches Team bestehend aus Ben Robb und Warren Parry am Turnier teilnehmen sollen. Aufgrund der strikten Reiseregelungen Neuseelands konnten sie jedoch nicht nach Jena kommen.
 : Ursprünglich war Paolo Nebrida für das Team der Philippinen vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass Nebrida keinen Impfschutz mit einem von der Europäischen Union zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoff vorweisen konnte (stattdessen erhielt er seine Impfung mit dem Wirkstoff Sputnik V), hätte er vor dem Turnier eine zweiwöchige Quarantäne antreten müssen. Dies konnte er jedoch nicht einrichten.
 : Eigentlich hätte Dmitri Gorbunow für Russland an den Start gehen sollen. Er konnte jedoch keine zweiwöchige Quarantäne vor dem Turnier einrichten.
 : Über die PDC Order of Merit wäre normalerweise Cristo Reyes für das Turnier qualifiziert. Er stand jedoch nicht auf der Teilnehmerliste.
 : Danny Baggish, einziger Tour Card-Holder aus den Vereinigten Staaten, konnte aus nicht genannten Gründen nicht am Turnier teilnehmen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 350.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teams wie folgt:

Ergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale 

Wright & Henderson waren das sechste Duo, das den World Cup of Darts gewann.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Jena